Чемпионат Украины по футболу 2001 года среди женских команд () — 10-ый Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 25 июля, а завершился 28 сентября 2001 года победой 5:0 черниговской «Легенды» над «Дончанкой» в матче за первое место.

Участники 
В чемпионате в 2001 году приняли участие 8 команд.

Первый этап

Группа «Запад» 
Матчи проходили в Чернигове с 25 по 29 июля и в Луцке с 10 по 14 августа 2001 года. Команды, занявшие в группе первые 2 места получают места в финальном турнире.

Группа «Восток» 
Матчи проходили в городе Счастье (Луганская область) с 27 по 31 июля и в Донецке с 8 по 12 августа 2001 года. Команды, занявшие в группе первые 2 места получают места в финальном турнире.

Финальный турнир 
Турнир состоялся в Кременчуге в период с 20 по 28 сентября 2001 года. Команды занявшие 2 первых места разыграют звание чемпиона Украины в дополнительном матче.

По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей третьей командой в сезоне 2001 года стала «Волынь».

Матч за первое место

Ссылки 
 ФК «Атекс» Киев " История Чемпионата Украины по футболу среди женщин

2001
Футбол на Украине в 2001 году
2001 год в женском футболе